Dick Cavett – amerykański komik
 The Dick Cavett Show – amerykański talk show
 Philip K. Dick – amerykański pisarz science fiction
 Herbert Dick – zawodnik Legii Warszawa
 Andy Dick – amerykański aktor
 (17458) Dick – planetoida
 Dick – film z 1999
 Dick jest też zdrobnieniem od angielskiej wersji imienia Ryszard.